Tila kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Tila, Chiapas, 
 Tila kommun, Chiapas, 
 Tila, Campeche, Palizada, 

Robotskapade Mexikoförgreningar